Montizón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montizón (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Montizón (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar